Okawa eller Ōkawa kan syfta på:

Ōkawa, Fukuoka - en stad i Fukoka prefektur, Japan

Personer
Misao Ōkawa (12 juni 2013–1 april 2015), världens äldsta levande person 12 juni 2013–1 april 2015
Tomie Ōkawa (1933-), en japansk bordtennisspelare